Crowe ist der Familienname folgender Personen:

 Allison Crowe (* 1981), kanadische Sängerin
 Brian Crowe (1938–2020), britischer Diplomat
 Cameron Crowe (* 1957), US-amerikanischer Regisseur
 Catherine Crowe (1803–1876), britische Schriftstellerin
 Charles Crowe (1867–1953), kanadischer Sportschütze
 Charlie Crowe (1924–2010), englischer Fußballspieler
 Christopher Crowe (* 1948), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Colin Crowe (1913–1999), britischer Diplomat und Verwaltungsbeamter
 Eugene B. Crowe (1878–1970), US-amerikanischer Politiker

 Frank Crowe (Francis Trenholm Crowe; 1882–1946), amerikanischer Ingenieur
 Heather Crowe (1945–2006), kanadische Aktivistin
 Heather Crowe (Tennisspielerin) (* 1961), US-amerikanische Tennisspielerin
 J. D. Crowe (1937–2021), US-amerikanischer Musiker
 Joseph Archer Crowe (1825–1896), britischer Kunsthistoriker
 Lucy Crowe (* 1978/1979), britische Sängerin (Sopran)

 Nick Crowe (* 1971), britischer Motorradrennfahrer
 Peggy Crowe (1956–2012), US-amerikanische Eisschnellläuferin
 Phil Crowe (* 1955), australischer Rugby-Union-Spieler
 Robert Crowe, US-amerikanischer Sänger (Countertenor, Sopran)
 Russell Crowe (* 1964), neuseeländischer Schauspieler
 Sylvia Crowe (1901–1997), britische Landschaftsarchitektin
 Tonya Crowe (* 1971), US-amerikanische Schauspielerin
 Vic Crowe (1932–2009), walisischer Fußballspieler und Manager
 William J. Crowe junior (1925–2007), US-amerikanischer Admiral und Diplomat

Crowe steht für folgende im NRHP gelisteten Objekte:
 Crowe Shell Midden in Kirtley, Kentucky, ID-Nr. 86000652
 Crowe-Garritt House in Hanover, Indiana, ID-Nr. 80000041

Crowe steht für folgende Unternehmen:
 W. A. Crowe, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Crow